Макс Фе́рворн (; 4 ноября 1863, Берлин — 23 ноября 1921, Бонн) — немецкий физиолог и биолог.

Биография 
Родился в 1863 году, изучал медицину и естественные науки в Берлине и Йене. В 1890 году выдержал экзамен на степень врача и отправился на берега Средиземного и Красного морей с целью производства сравнительно-физиологических и цитологических наблюдений над низшими морскими животными. В 1891 году назначен ассистентом при Физиологическом институте в Йене, где в то же время читал лекции по физиологии в качестве приват-доцента. В 1894 году вторично отправился на берега Красного моря для экспериментальных цитологических изысканий в коралловых рифах. В 1895 году назначен экстраординарным профессором физиологии в Йене, а в 1901 году перешёл в Гёттинген в качестве ординарного профессора и директора физиологического кабинета при медицинском факультете. С 1902 года Ферворн издавал в Йене журнал Zeitschrift für Allgemeine Physiologie. С 1910 — профессор физиологии в Бонне (преемник Пфлюгера).

Публикации 
Напечатал ряд статей о биполярном действии гальванического тока на живую материю (в Pflüger’s Archiv за 1889—96 гг.) и о вопросах, касающихся физиологии клетки (там же, 1890—96), а кроме этого, следующие монографические работы:
 Psychophysiologische Protistenstudien (Йена, 1889);
 Die Bewegung der lebendigen Substanz (ib., 1892);
 Allgemeine Physiologie (Йена, 1 изд., 1895; 3 изд., 1901);
 Beiträge zur Physiologie des Centralnervensystems. I. Die sogen. Hypnose der Thiere (Йена, 1898);
 Das Neuron in Anatomie und Physiologi» (ib., 1900);
 Die Aufgaben des physiologischen Unterrichts (ib., 1901).

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Йенского университета
Медики Германии
Физиологи Германии
Члены Леопольдины
Члены Гёттингенской академии наук
Преподаватели Боннского университета
Преподаватели Йенского университета
Преподаватели Гёттингенского университета